Dead to Me steht für:

 Dead to Me (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Dead to Me (Band), Punk-Rock-Band aus San Francisco